Carl Schultz ist der Name folgender Personen:

* Carl Schultz (Rechtsanwalt) (1835–1907), deutscher Rechtsanwalt, Schriftsteller und Politiker
 Carl Schultz (Gärtner) (1862–nach 1924), deutscher Gärtner, Landwirtschafts- und Gartenbaupädagoge und Verbandsfunktionär
 Carl Schultz (Politiker) (1885–1966), deutscher Politiker (FDP)
 Carl Schultz (Tiermediziner) (1898–nach 1967), deutscher Tierarzt, Ministerialbeamter und Hochschullehrer
 Carl Schultz (Regisseur) (* 1939), australischer Filmregisseur ungarischer Herkunft
 Carl Schultz (Komponist), Filmmusikkomponist 
 Carl Schultz-Sellack (1844–1879), deutscher Astronom und Photochemiker

Siehe auch:
 Carl Schulze
 Karl Schulze
 Karl Schultz
 Carl Schultze
 Karl Schultze
 Carl-Schultze-Theater, Theater in Hamburg